Wachsmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wachsmann (1765–1836), preußischer Zeichner, Kupferstecher und Zeichenlehrer der Kinder Wilhelms III.
 Albrecht Wachsmann (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Alfons Maria Wachsmann (1896–1944), deutscher katholischer Theologe und Widerstandskämpfer
 Bruno Wachsmann (1888–1951), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Felix Wachsmann (1904–1995), deutscher Radiologe und Strahlenschützer
 Franz Wachsmann (1906–1967), deutsch-amerikanischer Filmkomponist, Dirigent und Arrangeur, siehe Franz Waxman
 Georg Wachsmann (um 1685–1760), deutscher Orgelbauer in Siebenbürgen
  Jiří Wachsmann, eigentlicher Name von Jiří Voskovec (1905–1981), tschechischer Schauspieler
 Johann Joachim Wachsmann (1787–1853), deutscher Chordirigent und Komponist
 Jutta Wachsmann (* 1944), österreichische Schauspielerin und Theaterregisseurin
Karl Adolf von Wachsmann (1787–1862), deutscher Schriftsteller
 Kiril Wachsmann (* 1984), US-amerikanisch-deutsch-uruguayischer Basketballspieler
 Klaus Wachsmann (1907–1984), deutsch-britischer Musikethnologe
 Konrad Wachsmann (1901–1980), deutscher Architekt und Ingenieur
 Kurt Wachsmann (1886–1944), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Nachschon Wachsmann (1975–1994), israelischer Soldat und Terrorismusopfer
 Nikolaus Wachsmann (* 1971), deutscher Historiker und Hochschullehrer am Birkbeck College der University of London
 Philipp Wachsmann (* 1944), englischer Violinist

Siehe auch:
 Waxmann
 Waxman